Come Into My Life – album di Jermaine Jackson del 1973
 Come Into My Life – singolo di Gala del 1997
 Come Into My Life – album di Gala del 1998